Santo - em inglês, saint

Localidades

Saints (Seine-et-Marne)
Saints (Yonne)

Outros
Southampton Football Club
Saints (álbum)

Desambiguações de topônimos